Mecze Półfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 wyłoniły dwie reprezentacje, które uczestniczyły w finale, a także te, które walczyły w meczu o 3. miejsce. Spotkania odbyły się 13 i 14 grudnia.

Mecze

Argentyna – Chorwacja 

Zawodnik meczu:
 Lionel Messi

Francja – Maroko 

Zawodnik meczu:
 Antoine Griezmann

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022